

Мегура () — комуна у повіті Бакеу.
 Мегура () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Мегура.
 Мегура () — комуна у повіті Бузеу.
 Мегура () — село у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Мегура.
 Мегура () — комуна у повіті Телеорман.
 Мегура () — село у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Мегура.
 Мегура () — село у повіті Сучава. Входить до складу комуни Улма.
 Мегура () — село у повіті Констанца. Входить до складу комуни Черкезу.
 Мегура () — село у повіті Вранча. Входить до складу комуни Житія.
 Мегура () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Бездяд.
 Мегура () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Хулубешть.
 Мегура () — село у повіті Прахова. Входить до складу комуни Шоймарі.
 Мегура () — село у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Зевой.
 Мегура () — село у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Мертінешть.
 Мегура () — село у повіті Олт. Входить до складу комуни Перієць.
 Мегура () — село у повіті Олт. Входить до складу комуни Тетулешть.
 Мегура () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Міхеєшть.
 Мегура () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Бучум.
 Мегура () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Галда-де-Жос.
 Мегура () — село у повіті Біхор. Входить до складу комуни П'єтроаса.
 Мегура () — село у повіті Брашов. Входить до складу комуни Моєчу.
 Мегура () — село у повіті Селаж. Входить до складу комуни Пояна-Бленкій.

Мегура () — село у Фалештському районі.